Die Klass A 1951 war die 13. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 6. April und endete am 23. September 1951.

15 Mannschaften traten in dieser Saison an. ZDSA Moskau gewann mit sieben Punkten Vorsprung vor Dinamo Tiflis zum fünften Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft. Die letzten drei Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || GEO
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || LVA
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1951 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1951 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1951
1951